Bouville (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Bouville (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Bouville (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Hugo III de Bouville – szambelan na dworze Filipa Pięknego